Hermann von Sachsenheim ist der Name folgender Personen:
* Hermann von Sachsenheim (Dichter) (um 1366/1369–1458), deutscher Dichter
 Hermann von Sachsenheim (Landhofmeister) (um 1428/1430–1508), deutscher Politiker und Diplomat, Sohn des vorigen